Margaríti (Grèce)
  (Roumanie)